Лиса Гора — в українському фольклорі місце, де відьми влаштовували шабаші.
 «Лиса Гора» — український фільм 2018 року

Лиса Гора — друга по висоті точка Білорусі

Лиса Гора — село, ,   Рибницький район

Лиса Гора — вершина у Святокриських Горах, Польща

Лиса Гора — село, Єльниківський район, Мордовія

Лиса Гора — гора у Івано-Франківській області
 Лиса Гора — гора у Львівській області
 Лиса Гора — гора у місті Львові
 Лиса Гора — гора у Кременецьких горах, на околиці міста Кременця
 Лиса Гора — село, Вінницька область, Іллінецький район
 Лиса Гора — село, Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Лиса Гора — село, Миколаївська область, Первомайський район
 Лиса Гора — село, Чернігівська область, Коропський район
 Лиса Гора — ботанічна пам'ятка природи в Тернопільській області
 Лиса Гора — ботанічна пам'ятка природи в Рівненській області
 Лиса Гора — ботанічна пам'ятка природи в Івано-Франківській області
 Лиса Гора — геологічна пам'ятка природи в Полтавській області (Миргородський район)
 Лиса Гора — геологічна пам'ятка природи в Полтавській області (Шишацький район)
 Лиса Гора — гора і ботанічна пам'ятка природи у місті Каневі Черкаської області
 Лиса Гора — заповідне урочище в Бершадському районі Вінницької області
 Лиса Гора — парк у місті Києві
 Лиса Гора — місцевість у місті Києві
 Лиса Гора — місцевість у місті Харкові
 Лиса Гора — давнє запорозьке поселення, сучасний східний район міста Нікополь

 Лиса Гора — назва смт Шевченко до 1921 року

Лиса Гора — гора у Моравсько-Сілезьких Бескидах

Див. також 
 Лисі гори (значення)
 Лиса-Ґура
 31323 Лиса гора
 Лиса Гора. Історико-краєзнавчий нарис
 «Ніч на Лисій горі»

Ороніми